Иван Боголепов:
 Боголепов, Иван Дмитриевич (1867—после 1914) — русский архитектор.
 Боголепов, Иван Павлович (1851—†) — земский статистик Российской империи, создатель ряда обстоятельных статистических исследований.
 Примечания